Nankendorf ist der Ortsname von

 Nankendorf (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Nankendorf (Weisendorf), Ortsteil des Marktes Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern